

Geografia

Messico
 Tenancingo – comune nello Stato del Messico
 Tenancingo de Degollado – capoluogo del precedente comune
 Tenancingo – comune dello stato di Tlaxcala

El Slvador
 Tenancingo – comune del dipartimento di Cuscatlán

Religione
 Diocesi di Tenancingo – diocesi cattolica